Аирное масло () — эфирное масло, содержится в корневищах , произрастающего на территории России, Европы, Азии и Северной Америки.

Свойства 
Аирное масло — вязкая жидкость от тёмно—жёлтого до коричневого цвета с камфорным запахом и горьким, жгучим вкусом.

Растворимо в 90%-м этаноле, бензилбензоате, диэтилфталате, в растительных и минеральных маслах; в пропиленгликоле и глицерине растворяется с опалесценцией; нерастворимо в воде.

Легко окисляется на свету и в воздухе, устойчиво в присутствии слабых щелочей, органических и неорганических кислот.

Состав 
Существует несколько хемотипов аира.
В состав масла входят α- и β-пинены, камфен, кариофиллен, гумулен, β-элемен, каламен, δ-кадинен, калакорен, α-иланген, n-цимол, эвгенол, метилэвгенол, цинеол, α-терпинеол, терпинен-4-ол, линалоол, каламенол, калакон, каламон, β-азарон, акоренон, масляная и пальмитиновая кислоты и другие компоненты.

В индийском аирном масле содержится до 96 % β-азарона.

Получение 
Получают из раздробленных свежих или сухих корневищ путём отгонки с паром, выход масло от 1,5 до 2,5 %.

Основные производители — Россия и Франция.

Применение 
Применяют в ликёро-водочном и табачном производстве, как компонент отдушек мыла и косметических изделий.

Эфирное масло аира обладает антимикробной активностью в отношении ряда микроорганизмов, в частности ассоциации микробов зубодесневых каналов у больных парадонтозом, задерживает рост стафилококков и эшерихий, оказывает фунгистатическое действие.

Компонент эфирного масла — азарон влияет успокаивающе на центральную нервную систему, оказывает в эксперименте противосудорожное, противоаритмическое, спазмолитическое, бронхолитическое действие. Гликозид акорин и эфирное масло воздействует на окончания вкусовых нервов, повышают аппетит, рефлекторно усиливают секрецию желудочного сока.

Безопасность 
Азарон считается нежелательным компонентом поэтому медицинское применение некоторых типов эфирного масла ограничено

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Эфирные масла
Аирные